Die Saison 2010/11 der Schleswig-Holstein-Liga war die 64. Spielzeit der Fußball-Schleswig-Holstein-Liga und die 17. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Saison startete am 6. August 2010 und endete am 4. Juni 2011. Der Meister wurde der VfR Neumünster mit 15 Punkten Vorsprung auf den SV Eichede. Die Neumünsteraner qualifizierten sich dadurch für die Aufstiegsspiele zur Regionalliga Nord. Aus wirtschaftlichen Gründen verzichtete der VfR aber auf das Aufstiegsrecht. Da auch kein anderer Verein die Lizenz für die Regionalliga Nord beantragte, stieg keine Mannschaft auf.

Dem VfR Neumünster gelang es, als erster Verein in der Schleswig-Holstein-Liga ungeschlagen Meister zu werden. Zudem konnte der Grundstein für saisonübergreifende, 49 ungeschlagene Spiele in Serie gelegt werden, was ebenfalls einen Rekord darstellt.

Die Abstiegsränge belegten der PSV Union Neumünster, TSV Bordesholm, der Eckernförder SV und Schleswig 06.

Aus der Verbandsliga Schleswig-Holstein stiegen der Preetzer TSV, Husumer SV, SV Schackendorf und Breitenfelder SV als jeweilige Staffelsieger auf.

Der Torschützenkönig wurde Dmitrijus Guščinas vom FC Sylt mit 31 Treffern.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Schleswig-Holstein-Liga 2010/11 bei kicker.de

Einzelnachweise 

2010
Fußballsaison 2010/11